Торос — пресноводное озеро на территории Петровского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,5 км², площадь водосборного бассейна — 185 км². Располагается на высоте 143,0 метров над уровнем моря.

Котловина ледникового происхождения.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно более чем на два километра вытянуто с юго-запада на северо-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Севернее озера Торос располагается более крупное озеро Мярандукса, с которым Торос соединён двумя протоками: Салми и без названия. Из Мярандуксы вытекает река Нурмис, впадающая в Линдозеро, через которое протекает река Суна.

С юго-восточной стороны в Торос впадает река Сяпча, несущая воды озёр Сяпчозера, Урос, Тилкуслампи, Сяргозера, Риндозера и Вендюрского.

В озере расположено три безымянных острова, сосредоточенных преимущественно вдоль берегов водоёма.

Рыба: щука, плотва, окунь, ряпушка, лещ, ёрш.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100211102000018071.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Линдозера (озера в Кондопожском районе)
Озёра Кондопожского района